Der Tag an dem die Welt unterging bezeichnet:

 Der Tag, an dem die Welt unterging (Film), US-amerikanischer Katastrophenfilm von James Goldstone (1980)
 Der Tag an dem die Welt unterging (Album), Album von We Butter the Bread with Butter (2010)